Il singolare del torneo di tennis Bukhara Challenger 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Denis Istomin che ha battuto in finale Illja Marčenko 4-6, 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Denis Istomin (Campione)
 Michail Elgin (secondo turno)
 Pavel Šnobel (quarti di finale)
 Łukasz Kubot (secondo turno)

 Andreas Haider-Maurer (secondo turno)
 Pavel Chekhov (primo turno)
 André Ghem (semifinali)
 Konstantin Kravčuk (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bukhara Challenger 2008